Bad Blood () — многозначный термин:

Песни 
 «Bad Blood -Single-» — песня (1992) из альбома Zetsuai 1989 -Version 2-.
 «» — песня (1999) группы Ministry
 «» — песня (2012) группы Bastille.
 «Bad Blood» — песня (2015) Тейлор Свифт.

Альбомы 
  — альбом (2013) группы Bastille.
  — альбом (2013) группы Blood on the Dance Floor.

Прочее 
  — состязание по реслингу.
  — постапокалиптическая ролевая игра с видом сверху, вышедшая в 1990 году.

См. также 
 Дурная кровь